Анастасія Пивоварова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Ван Цян виграла титул після того, як її суперниця Пен Шуай знялася у фіналі за рахунку 3–6, 7–6(7–3), 1–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Попередній матч 

 Оскільки WTA помилково прийняла занадто багато гравчинь в основну сітку, то двоє з них з найнижчим рейтингом, Яна Фетт і Сіхо Акіта, були змушені грати між собою попередній матч за потрапляння в основну сітку. Переможниця матчу здобула місце в основній сітці, а її суперниця - одне рейтингове очко і призові гроші першого кола.

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Zhengzhou Women's Tennis Open, одиночний розряд